Чопик:
 Деревянный дюбель
 Мебельный шкант
 Чопик, Владимир Иванович (1929—2015) — украинский учёный-ботаник.
 Чопик, Сергей Игоревич (род. 1980) — украинский футболист
 Чопик, Тарас Владимирович (род. 1972) — украинский футболист, вратарь.